

Patronyme 

 Antoni Maria Alcover, prêtre majorquin, rédacteur du Dictionnaire catalan-valencien-baléare ;
 Jaume Vidal Alcover (1923-1991), écrivain majorquin de langue catalane, auteur de poésie, narration, théâtre, essai et traduction ;
 Joan Alcover, poète majorquin ;
 Pierre Alcover, dit "Alcover", acteur de théâtre et de cinéma français à l'époque du muet puis des débuts du parlant, sociétaire de la Comédie-Française ;

Toponyme 

 Alcover, commune de la province de Tarragone en Catalogne (Espagne).

Autre 
Alcover peut désigner :
 Alcover, préparation pharmaceutique contenant du GHB (acide gamma-hydroxybutyrique), utilisé pour le traitement pour l'alcoolisme.